Het seizoen 2013–2014 van Almere City FC was het negende seizoen van de Nederlandse betaaldvoetbalclub in de Eerste divisie.

Selectie

 Trainer: Fred Grim

In

Uit

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

KNVB-beker

Wedstrijden

Externe links 
 Officiële website Almere City FC
 Website amateurafdeling
 Jupiler League teampagina

2014
Almere City